Dance Central — музыкальная видеоигра для Xbox 360, которая использует датчик движений Kinect. Игра была создана Harmonix, создателями серий Guitar Hero и Rock Band. Игра была выпущена в Северной Америке 4 ноября 2010 года. Версия для PlayStation 3 была анонсирована, но никогда не вышла.

Dance Central получила в основном положительные отзывы прессы. Успех игры привёл к созданию трёх продолжений: Dance Central 2 (2011), Dance Central 3 (2012) и Dance Central Spotlight (2014)

Игровой процесс 
Игровой процесс предлагает игроку выполнить движения, которые отслеживаются «Кинектом». Игра предлагает более 650 различных танцевальных движений, связанных в более 90 танцевальных цепочках. Всего доступно пять режимов игры.
 Станцуй это: обычный одиночный режим, цель которого заработать как можно больше очков и звёзд.
 Workout Mode: дополнение к предыдущему режиму, который также показывает количество сожжённых игроком калорий и время, затраченное за это.
 Танцевальная битва: два игрока сражаются друг с другом в танцевальной битве. Игрок, набравший большее количество очков побеждает. Не смотря Dance Central 2 и 3, можно играть одному.
 Режим испытаний: как только 4 песни в каждой категории будут выполнены минимум на 4 звезды каждая, откроет режим испытаний. Эта модификация повышает сложность игры, комбинируя четыре песни в одну. Все испытания должны быть выполнены на 5 звезд чтобы открыть последнее (Grand Finale) испытание, где появляется танцевальный робот E.L.I.O.T в жилье Доктор Тана, и после завершения испытания на 5 звёзд открывается "оутро" ролик.
 Break it Down: тренировка, которая позволяет новичкам в танцах выучить более сложные движения шаг за шагом. Можно замедлить движение с помощью махом левой реки вверх, чтобы делать больше прогресса. .

Восемь персонажей, за которых мы сможем играть.
 Ангел.
 Мисс Обри (Обри).
 Эмилия.
 Дэр.
 Маккой.
 Мо.
 Облио.
 Тэй
 E.L.I.O.T — секретный персонаж. Можно открыть двумя способами: получить максимальный ранг в игре или получить 5 звезд в последнем испытании в режиме испытаний.

Саундтрек 
Следующие 32 песни представлены в этой игре.

Загружаемые материалы 

Следующие песни были выпущены как загружаемый контент за 240 Microsoft Points ($3.00) через Xbox Live Marketplace. Эти песни так же привносят в игру новые танцевальные движения.

Бесплатна вместе с кодом Best Buy.

Отзывы 
Игра была хорошо принята, получив 82 балла из 100 возможных на сайте Metacritic, по результатам 63 обзоров. Игра имеет оценку 8 баллов из 10 от IGN и 8,5 баллов из 10 от GameSpot.

В 2010 году Dance Central стала победителем в категории «Лучшая игра для Kinect» от IGN. По состоянию на август 2011 года по всему миру было продано 2,5 миллиона копий игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Dance Central на GameRankings

Компьютерные игры 2010 года
Игры только для Xbox 360
Танцевальные игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems